Letnie Mistrzostwa Polski w Kombinacji Norweskiej 2011 – zawody o letni tytuł mistrza Polski w kombinacji norweskiej, zorganizowane przez Polski Związek Narciarski, odbyły się w dniach 16 – 17 września 2011 roku w Zakopanem. Skoki rozegrano na Wielkiej Krokwi (HS-134), a bieg wytyczono od Suchej Wody do Wierchporońca (6,5 km).

W zawodach wzięło udział dwóch niemieckich zawodników.

Tytuł mistrza Polski wywalczył Paweł Słowiok. Drugie miejsce zajął Adam Cieślar, a brązowy medal zdobył Tomasz Pochwała.

Wyniki

Bibliografia 
 
 

Sezon 2011/2012 w kombinacji norweskiej
Mistrzostwa Polski w kombinacji norweskiej
2011 w polskim sporcie
Sport w Zakopanem